Dump (muziekvorm) - een 16e- en 17e-eeuwse muziekvorm uit Engeland
 Deoxyuridinemonofosfaat - een eiwit in de celkern, afgekort dUMP
 Databasedump, kortweg dump genoemd
 Dump (overbodig spul) - een plaats waar overbodige zaken opgeslagen en eventueel verwerkt of verkocht worden.
 Legerdump (Nederlands) of Amerikaans stockhuis (Vlaams) - een dump waar legerspullen bewaard en verkocht worden, vooral na WO-II
 Vuilnishoop
  (Illegale) afvalstort, zie:
 Zeeafval
 Chemisch afval
 Radioactief afval
 Milieuramp

Zie ook 
 Dumping - een product aanbieden tegen een te lage prijs
 Dumper (doorverwijspagina)